Jama (Kranj), een plaats in de Sloveense gemeente Kranj, 
Jama (Novo mesto), een plaats in de Sloveense gemeente Novo mesto, 
Jama (rivier), een rivier in Oblast Magadan in het Russische Verre Oosten,
Jama (rivier in Ecuador), een rivier in Ecuador,
Jama (boeddhisme), een dharmapala uit het Tibetaans boeddhisme
Jama (aardwetenschappen), een schoorsteenvormige pijp van tot 100 meter lengte veroorzaakt door karstificatie en in de ondergrond uitmondend in een grottenstelsel.
Journal of the American Medical Association
Japan Automobile Manufacturers Association
JAMA (computerbibliotheek), een bibliotheek voor lineaire algebra in de programmeertaal Java